Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto de Saint-Marin s'est déroulé du 8 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Sport en Italie en 2017
Sport en septembre 2017
Saint